Okręty US Navy o nazwie USS "Hector":
 Pierwszy USS "Hector", wcześniej "Pedro". Zbudowany w 1883. Wzięty jako pryz w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej. Wszedł do służby 22 czerwca 1898. Od 10 do 20 lipca odbywał patrol w pobliżu Key West i Tampa. Wycofany ze służby w Bostonie 17 września 1898 i sprzedany 10 października 1899.
 Drugi USS "Hector" (AC-7) został zwodowany w lipcu 1909. Rozbity na wybrzeżu Atlantyku 14 lipca 1916.
 Trzeci USS "Hector" (AR-7) został zwodowany w 1942. Skreślony z listy jednostek w lipcu 1994.

Hector